Суперлига Греции 2008—2009 годов — 50-й чемпионат Греции по футболу. Начался 31 августа 2008 года и завершился 26 апреля 2009. Футбольный клуб «Олимпиакос» успешно защитил титул, став чемпионом в 37-й раз.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Основной турнир

Турнир за 2-5 места

Лучшие бомбардиры 
14 голов
  Исмаэль Бланко (AEK)
  Мартин Галлетти (Олимпиакос)

10 голов
  Димитрис Салпингидис (Панатинаикос)

9 голов
  Леонардо (Левадиакос)
  Мацей Журавский (Ларисса)

8 голов
  Даниел Цесарец (Астерас Триполис)
  Патрик Огунсото (Эрготелис)
  Здравко Попович (ОФИ)

Ссылки 
 Официальный сайт

2008/2009
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Чемпионат Греции по футболу
Спорт в Греции в 2008 году
Спорт в Греции в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009